Евгений Савойский-Генуэзский (), или Евгений Альфонс Карл Мария Иосиф Савойский-Генуэзский (; ) — герцог Анконский, 5-й герцог Генуэзский в 1990—1996 годах. Представитель  Савойского дома. Сын Томмазо, герцога Генуэзского и Изабеллы, принцессы Баварской. Адмирал и сенатор Королевства Италия.

Биография

Ранние годы 
Принц Эудженио Альфонсо Карло Мария Джузеппе родился в Турине 13 марта 1906 года. Он был четвёртым сыном и шестым ребёнком в семье принца Томмазо Альберто Витторио, 2-го герцога Генуэзского и принцессы Изабеллы Марии Елизаветы Баварской, дочери принца Адальберта Баварского.  31 мая 1906 года король Витторио Эмануэле III присвоил ему личный титул герцога Анконского.

Военная карьера 
В 1927 году поступил на службу в королевский военно-морской флота. В составе батальона «Сан-Марко» участвовал в войне с Эфиопией. После войны правительством был назначен комиссаром в итальянской Восточной Африке. Как и его братья, избегал участия в политической и общественной жизни страны. Возможно, это было вызвано пороком в развитии нёба, который мешал ему говорить

Семья 
Во дворце Нимфенбург в Мюнхене 29 октября 1938 года герцог сочетался браком с принцессой Лючией Бурбон-Сицилийской (9 июля 1908 — 3 ноября 2001), дочерью принца Фердинандо Пио Бурбон-Сицилийского, герцога Калабрийского, претендента на трон королевства Обеих Сицилий. В этом браке родилась единственная дочь:

 принцесса Мария Изабелла Элена Имаколата Барбара Анна Паче Савойская-Генуэзская (род. 23 июня 1943), в 1971 году сочеталась браком с Альберто Фриоли; брак было одобрен королём Умберто II, который присвоил отцу жениха, Гвидо Альдо Фриоли, титул графа Реццано.

Поздние годы 
В 1946 году, после упразднения монархии в Италии, герцог Анконский переехал в Бразилию, где занялся сельскохозяйственной промышленностью. В 1990 году, после смерти старшего брата, который умер, не оставив наследников, он унаследовал титул герцога Генуэзского.

Принц Эудженио Альфонсо Карло Мария Джузеппе Савойский, 5-й герцог Генуэзский умер в Сан-Паулу 12 августа 1996 года. Его похоронили в  Савойской династии в базилике Суперга.

Со смертью герцога, так как у него не было наследников мужского пола, а по традиции в Савойском доме титулы передаются исключительно по мужской линии, ветвь принцев Савойских-Генуэзских и герцогов Генуэзских угасла.

Генеалогия

Титул и награды 
 Герцог Генуэзский

Формы обращения
 13 марта 1906 — 31 мая 1906 Его Королевское высочество, принц Эудженио Савойский-Генуэзский;
 31 мая 1906 — 7 сентября 1990 Его Королевское высочество, принц Филиберто Савойский-Генуэзский, герцог Анконский;
 7 сентября 1990 — 12 августа 1996 Его Королевское высочество, принц Филиберто Савойский-Генуэзский, герцог Генуэзский.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Savòia, Eugenio di, duca d'Ancona

Савойская династия